Pockenholtsväxter (Zygophyllaceae) är en familj av tvåhjärtbladiga växter som beskrevs av Robert Brown. Enligt Catalogue of Life ingår Pockenholtsväxter i ordningen pockenholtsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen pockenholtsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, divisionen fanerogamer och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zygophyllaceae 307 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pockenholtsordningen